Екевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Екевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена